André Lussier peut faire référence à :

 André Lussier (1933-2009), médecin, rhumatologue, et professeur émérite canadien ;
 André Lussier (1922-), psychanalyste et professeur de psychologie canadien.